Гелиокл — мужское имя греческого происхождения. 

Известные носители:

 Гелиокл I —  индо-греческий царь.
 Гелиокл II — индо-греческий царь.